Époisses steht für:

 Époisses, französische Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Époisses (Käse), französischer Weichkäse, der in der Region um den vorstehenden Ort produziert wird
 Les Époisses, Quartier oder Sektor von Planoise, Stadtteil von Besançon, Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich